Jméno a příjmení Václav Pokorný má více nositelů:

 Václav Pokorný (fotbalista) – bývalý český fotbalista
 Václav Pokorný (hudebník) – český skladatel populární hudby (Rudolf Cortés aj.)
 Václav Pokorný (malíř) – český malíř
 Václav Pokorný (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ a ministr paliv čs. vlády